Michael Weiss (matemático)
 Michael Weiss (patinador)
 Michael Weiss (triatleta)

Desambiguação